La denominazione militare P-35 o P35 si riferisce a:

Seversky P-35 – un aereo da caccia americano degli anni trenta
P-35 "Grand Puissant" – una pistola semi-automatica prodotta in Belgio